Open Space Technology – è una metodologia che permette di creare gruppi di lavoro e riunioni
Open Space – programma televisivo del 2006
 Open Space – programma televisivo del 2015